Осман-паша се може односити на:
 Оздемироглу Осман-паша, османски везир
Осман-паша Казанац, османски везир
Осман-паша Скопљак, скадарски везир
Осман-паша Ресулбеговић, требињски капетан
 Патрона Осман-паша, османски адмирал
 Осман Нури-паша, османски генерал